Ливоч може бити:

 Горњи Ливоч, насеље у општини Гњилане, Косово и Метохија, Србија
 Доњи Ливоч, насеље у општини Гњилане, Косово и Метохија, Србија